Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Пен Шуай і Сунь Тяньтянь з рахунком 6–4, 5–7, 10–8.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 

Тур WTA 2008
2008